Headless è un film horror del 2015 diretto da Arthur Culliper. Il film nasce come una sorta di spin off del film del 2012 Found, in cui Culliper era direttore degli effetti speciali. In quest'opera, Headless era infatti un film horror visionato dal protagonista in una delle scene chiave.

Trama 
Un terribile killer vaga uccidendo innumerevoli donne che incontra nel suo cammino. Il suo modus operandi è quello di decapitarle, mangiare parte dei loro cadaveri e compiere atti osceni con essi, il tutto mentre il suo volto è celato da una comune maschera antigas. Quando però il suo terribile passato ritorna per dargli la caccia, l'assassino diventa se possibile ancora più cruento: il suo scopo è quello di ottenere una testa in particolare, anche a costo di farne il suo ultimo trofeo.

Produzione 
Nel luglio 2014 è stato annunciato che Headless, il "film nel film" di Found, sarebbe diventato un'opera a sé stante diretta da Arthur Culliper. Il budget per la produzione del film è stato raccolto tramite la piattaforma Kickstarter.

Distribuzione 
La prima proiezione del film si è svolta nel febbraio 2015 a Indianapolis.

Accoglienza 
Il film ha ricevuto recensioni generalmente positive da parte della critica specializzata in film horror e recensioni miste da parte della critica generica. HorrorNews.Net gli assegna 4,5 stelle su 5 definendolo "il film più disturbante da Found"; PopHorror.com invece scrive "sebbene mostri scene un po' eccessive per il grande pubblico, gli spettatori che amano il cinema più estremo apprezzeranno molto quest'opera"; Richard Taylor di Severed Cinema lo definisce invece "uno dei migliori horror del 2015". Nel contempo, tuttavia, il sito IMBd gli assegna una valutazione complessiva di 5 stelle su 10.

Note

Collegamenti esterni